1941 – anno del XX secolo 
 1941 – numero naturale
 1941 Wild – asteroide della fascia principale del sistema solare
1941: Allarme a Hollywood – film del 1979
1941: Counter Attack – videogioco del 1990
1941 – canzone di Patty Pravo